Manakana – città e comune del Madagascar situata nel distretto di Antanambao Manampotsy
 Manakana – città e comune del Madagascar situata nel distretto di Tsaratanana

 Manakana Nord – città e comune del Madagascar situata nel distretto di Mananjary